Solostück steht für:
 Solo (Musik)
 Einpersonenstück